Boxers – appartenenti alla Società di giustizia e concordia, che diedero vita alla Ribellione dei Boxer
 Boxers – singolo di Morrisey del 1995

Pagine correlate 
 Boxer